Bob Steele peut désigner :
 Bob Steele, (1907 - 1988), un acteur américain.
 Bob Steele, (? - ) un joueur de baseball.